Der vormals für Green Turtle Cay vorgesehene Code BS-GT wurde beim Newsletter II-3 im Jahr 2011 wieder aberkannt, New Providence verlor seinen (BS-NP) bereits beim Newsletter II-2 im Jahr 2010, erhielt ihn aber 2018 wieder zuerkannt.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.

Iso 3166-2